Hyytiäinen kan syfta på:

Arja (Katariina) Hyytiäinen (född 1974, Åbo)
Eija Hyytiäinen (född 1961, Saarijärvi)
Toivo ("Topi" Armas) Hyytiäinen (1925, Saarijärvi  1978, Saarijärvi)

Finska efternamn